Turnmeisterschaften 1937 steht für:

 Badische Turnmeisterschaften 1937
 Deutsche Turnmeisterschaften 1937
 Deutsche Turnvereinsmeisterschaft 1937